La temporada 1929-30, primera bajo el nombre Serie A, fue la 30.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la primera bajo el formato de grupo único. Inter de Milán ganó su tercer scudetto, todavía se llamaba Ambrosiana.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 RSSSF

Véase también 
Serie B 1929-30

1930
Fútbol en 1929
Fútbol en 1930